Het WTA-tennistoernooi van Montevideo (officieel Montevideo Open) van 2022 vond plaats van dinsdag 22 tot en met zondag 27 november 2022 in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Het was de tweede editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Diane Parry was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een onderrugblessure.

De ongeplaatste Diana Sjnaider won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tiende geplaatste Française Léolia Jeanjean in twee sets. Sjnaider wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Eva Vedder had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij nog de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Bara speelde samen met de Hongaarse Réka Luca Jani – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Gorgodze en de Hongaarse Tímea Babos waren het eerste reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Braziliaanse duo Ingrid Gamarra Martins en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de op zaterdag 26 november gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Quinn Gleason en Elixane Lechemia in the match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Stefani had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Gamarra Martins geen.

De Nederlandse Eva Vedder speelde samen met Andrea Gámiz (Venezuela), met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Montevideo 2022
Montevideo